Spielleiter steht für:

 Spielleiter (Spiel), Person mit Führungsaufgaben im Bereich des Spielens
 Schiedsrichter, unparteiische Person im Sport
 Regisseur, entscheidende Person bei der Aufführung von Werken
 Filmregisseur, kreativer Leiter einer Filmproduktion

Siehe auch:

 Spielleitung